Mkushi steht für:

 Mkushi (Sambia), Stadt in Sambia
 Mkushi (Distrikt), Distrikt in Sambia
 Flughafen Mkushi, Flughafen in Sambia
 Mkushi (Fluss), Fluss in Sambia